Сьюдад-Идальго () — топоним, встречаемый в Мексике:

 Сьюдад-Идальго (Чьяпас) — город и административный центр муниципалитета Сучьяте в штате Чьяпас.
 Сьюдад-Идальго (Мичоакан) — город и административный центр муниципалитета Идальго в штате Мичоакан.

См. также 
 Идальго